100. mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 3–5 stycznia 2003 roku w Heerenveen, w Holandii. Kobiety startowały po raz 28. Łyżwiarki startowały na dystansach: 500 m, 1500 m, 3000 m, 5000 m. Trzeci raz tytuł mistrzyni zdobyła Niemka Anni Friesinger. Zawodnicy startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 5000 m i 10000 m. Najlepszy rezultat osiągnął reprezentant gospodarzy Gianni Romme. Do biegu na 5000 m/10000 m awansowała tylko najlepsza 16 po trzech dystansach.

Uczestnicy 
W zawodach wzięły udział 22 łyżwiarki (20 sklasyfikowanych) i 29 łyżwiarzy (wszyscy sklasyfikowani) z 16 krajów.

Wyniki

Kobiety 
 DNS – nie wystartowała, NC – nie zakwalifikowała się

Mężczyźni 
 NC – nie zakwalifikował się, f – wywrócił się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki kobiet na stronie www.SkateResults.com
 Wyniki mężczyzn na stronie www.SkateResults.com

Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
2003 w sportach zimowych
2003 w Holandii
Łyżwiarstwo szybkie w Holandii
Sport w Heerenveen